Se også 932 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 
 Rollo, normannernes jarl, stamfader til hertugerne af Normandiet (født ca. 846).

Eksterne henvisninger 

 
32
Artikler om enkelte år